Dr. John Martin is een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210, gespeeld door acteur Michael Durrell.

Dr. John Martin is de vader van Donna Martin en Gina Kincaid en de man van Felice Martin.

We maken kennis met John als een zachtaardige man die een liefhebbende vader is en een echtgenoot die zijn vrouw altijd zal steunen maar haar ook kan corrigeren als het nodig is. 

Hij is ook een bekende cardioloog die veel liefde heeft voor zijn vak en te veel werkt. Op advies van Donna gaat hij minder werken, dit nadat hij geveld wordt door een hersenbloeding. Na zijn herstel gaat hij verder als leraar op een medische school. 

In Donna's leven is hij haar steun en toeverlaat, ze kan altijd bij hem terecht en hij zal haar altijd helpen en haar nooit afvallen. Hij helpt haar ook vaak als zij problemen heeft met haar moeder.

In Seizoen 10 komt Donna erachter dat haar nicht Gina haar halfzuster is. John is de vader en tante Bobbi (een zus van Felice) de moeder. Dit is voor Donna en Gina een schok maar als ze eraan gewend zijn dan willen ze ervoor gaan. John wil ook een band opbouwen met Gina. Maar voor het zover is dan komt John te overlijden. Dit is een schok voor iedereen. Donna en Felice proberen door te gaan met hun leven en Gina verlaat Los Angeles.

Lijst van afleveringen (totaal 32)

Seizoen 3

 Something in the Air

Seizoen 4

 Windstruck

Seizoen 5

 Under the Influence
 Intervention
 Christmas Comes This Time Each Year

Seizoen 6

 Home Is Where the Tart Is
 Earthquake Weather
 Offensive Interference
 Courting
 Snowbound
 All This and Mary Too
 Ray of Hope

Seizoen 7

 Fearless
 Judgement Day
 Gift Wrapped
 Jobbed
 Straight Shooter
 Storm Warning
 Spring Breakdown
 Graduation Day: Part 1
 Graduation Day: Part 2

Seizoen 8

 Aloha Beverly Hills: Part 1
 The Elephant's Father
 Crimes and Misdemeanors
 Law and Disorder
 Making Amends

Seizoen 9

 Dealer's Choice
 I Wanna Reach Right Out and Grab Ya

Seizoen 10

 What's in a Name
 Nine Yolks Whipped Lightly
 The Final Proof
 Doc Martin

Martin, Dr. John